Il Legg Mason Tennis Classic 2003 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. È stata la 34ª edizione del Legg Mason Tennis Classic, che fa parte della categoria International Series nell'ambito dell'ATP Tour 2003, Si è giocato a Washington negli Stati Uniti, dal 28 luglio al 3 agosto 2003.

Campioni

Singolare 

 Tim Henman hanno battuto in finale  Fernando González 6-3, 6-4

Doppio 

 Evgenij Kafel'nikov /  Sargis Sargsian hanno battuto in finale  Chris Haggard /  Paul Hanley 7-5, 4-6, 6-2

Collegamenti esterni
Sito ufficiale

 
ATP Tour 2003